Summer’s End
 Summer’s End — второй студийный альбом нидерландской группы Autumn.
 «Summer’s End» — короткометражный фильм режиссёра Бет Брикелл, вышедший в 1985 году.
 «Рыбалка на исходе лета» () — телевизионный фильм режиссёра Хелен Шейвер, выпущенный на канале Showtime в 1999 году.